Depuis son existence, la France a vu se succéder un certain nombre de révolutions pouvant être classées en trois groupes :

Quatre révolutions françaises qui ont provoqué un changement de régime politique :
Une  révolution française dite « Grande Révolution » ou « Révolution française », désigne une période de l'histoire qui remplace l'absolutisme de l'Ancien Régime et, après la monarchie constitutionnelle, établit la  République, période habituellement comprise entre l'ouverture des États généraux, le , et le coup d’État du  () de Bonaparte ;
Une  révolution française dite « révolution de Juillet », désigne les trois « journées révolutionnaires des 27, 28 et  » surnommées « les Trois Glorieuses », qui remplacèrent la seconde Restauration par la monarchie de Juillet, au cours desquelles serait renversé le roi Charles X ;
Une  révolution française dite « révolution de Février », désigne les quatre journées révolutionnaires du 22 au , durant lesquelles serait mis fin à la monarchie de Juillet et serait proclamée la  ;
Une  révolution française du  durant laquelle les populations de Paris et de Lyon, face au Corps législatif hésitant, remplacèrent le  Empire par la .
 D'autres événements, qualifiés de révolutions ou de journées révolutionnaires, ayant occasionné un soulèvement populaires français :
 La « révolution parlementaire » de 1787, soutenue par des émeutes parisiennes et prélude à la Convocation des États généraux de 1789 ;
 La seconde révolution ou journée du , prélude à la proclamation de la  République ;
 L'infructueuse révolution de Juin ou journées de Juin, du 22 au , en réaction à la fermeture des Ateliers nationaux ; 
 L'infructueuse Commune de Paris qui commençait par le soulèvement du , suivie de communes insurrectionnelles, telles celles de Lyon, de Marseille, de Saint-Étienne, de Narbonne, de Toulouse, de Bordeaux, d’Alger de de Montereau derniers des grands événements révolutionnaires du  français, pour s'achever à Paris le . 
 D'autres journées révolutionnaires marquèrent une insurrection populaire parisienne :
 Les journées des 5 et  aboutissant au retour définitif du roi et de sa famille à Paris ;
 L'infructueuse journée du  lors de laquelle le peuple parisien envahit le palais des Tuileries ;
 Les journées des 31 mai et  provoquant la chute des Girondins, sous la pression du peuple de Paris ;
 L'infructueuse journée du  () dirigée contre la Convention thermidorienne ;
 L'infructueuse journée du  () dont l'échec mit un terme au projet de restauration d'un gouvernement révolutionnaire dominé par les montagnards ;
 Les infructueuses journées du 5 au  durant lesquelles les républicains échouèrent à renverser la monarchie de Juillet ;
 L'infructueuse journée du , dernière journée révolutionnaire de la  ;
 L'infructueuse journée du , visant à protester contre les velléités de capitulation du gouvernement de la Défense nationale ;
 L'infructueuse journée du , visant à empêcher au gouvernement de la Défense nationale de décider la capitulation de Paris face aux Prussiens. 
Les événements de Mai 68 (Mai-juin 1968) sont parfois qualifiés de révolution manquée ou, selon les réflexions de Raymond Aron, de révolution introuvable.

Voir aussi

  (œuvres)
 Journée du 22 février 1358
 Journée des Barricades (1588)
 Journée des barricades (1648)

Références